Mellitzer ist der Familienname folgender Personen:

 Christine Mellitzer (* 1976), österreichische Beachvolleyballspielerin
 Matthias Mellitzer (* 1980), österreichischer Volleyball- und Beachvolleyballspieler